«Монолог» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый Ильёй Авербахом на киностудии «Ленфильм» в 1972 году. Одна из лучших ролей Михаила Глузского.

Сюжет 

Учёный-биолог, директор НИИ оставляет свой пост, чтобы заняться чистой наукой (главным делом своей жизни) вместе с таким же одержимым молодым учёным Котиковым. Но жена от него ушла, через много лет вдруг объявилась уже взрослая дочь, оказавшаяся пустой и недалёкой мещанкой, которую он безропотно и с любовью принял, сознавая все её женские недостатки. Отрадой его жизни стала внучка Нина — искренняя, чистая и порывистая девочка, все радости и печали которой «дед» (так она его называет) переживает острее, чем собственные.

Оценки 
Роль академика Сретенского в щемяще-грустном и трогательном фильме Ильи Авербаха, по оценкам критики ещё в советские времена, стала одним из лучших, наиболее запоминающихся образов Михаила Глузского в кинематографе. Устами актёра пожилой высокоостепенённый учёный, сделавший блестящую научную карьеру, с пронзительно исповедальной интонацией рассказывает о скрытой от друзей и коллег драме одинокой жизни, в осеннем сквере встречает призрак своей несостоявшейся юношеской любви, а наяву переживает непростые, отягощённые бытовыми неурядицами отношения с непутёвой дочерью и зятем, а также с обретающей первый романтический опыт внучкой. Стандартная фраза «фильм о смысле жизни» (отмечалось в советской периодике) как нельзя более применима к этой картине.

В ролях 
 Михаил Глузский — академик Никодим Васильевич Сретенский
 Маргарита Терехова — Тася, дочь Сретенского
 Марина Неёлова — Нина, внучка Сретенского
 Станислав Любшин — Константин Николаевич Котиков («Самсон»)
 Евгения Ханаева — Эльза Ивановна (озвучивает Ирина Губанова)
 Леонид Галлис — Говорнин, куратор
 Леонид Неведомский — Олег
 Валерий Матвеев — Дима, одноклассник Нины
 Эрнст Романов — Вадик, муж Таси
 Вера Кавалерова — гостья на дне рождения Нины

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Евгений Габрилович
 Режиссёр: Илья Авербах
 Оператор: Дмитрий Месхиев
 Художник: Марина Азизян
 Композитор: Олег Каравайчук
 Вокал: Алла Пугачёва (исполняет песню «Te Ador» на португальском языке из репертуара Джоан Баэз)
 Звукорежиссёр: Эдуард Ванунц

Награды 
Почетный диплом на I МКФ в Джорджтауне, Гайана (1976)

Номинировался на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 1973 года.

Литература 
 Тобро В. — Представление об одной долгой жизни (О худож. фильме «Монолог». Сценарий Е. Габриловича. Режиссер И. Авербах. Ленфильм) // Ноорте хяэль, 10 октября 197. — На эст. языке

Ссылки 
 О фильме на сайте imdb.com 
 Тоска Ильи Авербаха. Дмитрий Быков о фильмах режиссера. Журнал Сеанс. Дата обращения: 2 февраля 2021.

Примечания 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы на русском языке
Фильмы о Санкт-Петербурге